Chinn ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Chinn (1930–2000), britischer Schauspieler
 Jeremy Chinn (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joseph Chinn (1798–1840), US-amerikanischer Politiker
 May Edward Chinn (1896–1980), US-amerikanische Ärztin und medizinische Forscherin
 Nicky Chinn (* 1945), englischer Songwriter und Musik-Produzent
 Simon Chinn, Filmproduzent
 Thomas Withers Chinn (1791–1852), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Chinn-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Chin (Begriffsklärung)